Luc Bessons filmografi er en liste over den franske filminstruktør, producent og manuskriptforfatters arbejde. Han har bidraget til mange projekter som enten forfatter, instruktør, producent, eller en kombination af de tre.

Film

Referencer 
Generelt

Specifikke

 Hayward, side 117

External links
Luc Besson på Allmovie

Besson, Luc
Besson, Luc